De hut van Oom Tom, roman door Harriet Beecher-Stowe
 De hut van oom Tom (stripverhaal)